Хамула Анатолій Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хамула Михайло — галицький промисловець родом із Золочівщини.
Прізвища